Доручак код Тифанија може да се односи на:

 Доручак код Тифанија (новела), новела Трумана Капотеа
 Доручак код Тифанија (филм), љубавна драма из 1961. године
 Breakfast at Tiffany's (песма), песма групе -{Deep Blue Something}-